Miejscowości w USA:
 Oldham – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oldham (ang. Oldham County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Oldham (ang. Oldham County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Metropolitan Borough of Oldham – dystrykt hrabstwa Wielki Manchester (Anglia)